Линников — фамилия; имеет женскую форму Линникова.

Известные носители 
 Линников, Валерий Петрович (род. 1964) — советский и российский футболист (мини-футбол).
 Линников, Георгий Кириллович (1903—19??) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир тракторно-полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Линников, Максим Олегович (род. 1980) — российский актёр.

См. также